— японская фамилия. Известные носители:

 Фудзивара — средневековый японский род.
 Фудзивара, Арата — японский бегун на длинные дистанции, который специализируется в марафоне.
 Фудзивара, Гарри (1934—2016) — американский рестлер и менеджер в рестлинге, известный под именем Мистер Фудзи.
 Фудзивара, Ёсиаки (род. 1949) — японский рестлер, актёр.
 Фудзивара, Ёсио — японский футболист.
 Фудзивара-но Каматари (614—669) — японский аристократ и государственный деятель.
 Фудзивара Канэфуса XXV (род. 1957) — японский кузнец, создатель классических японских мечей.
 Фудзивара, Масакадзу — японский легкоатлет, который специализируется в марафоне.
 Фудзивара-но Митинага (966—1028) — японский аристократ и государственный деятель.
 Фудзивара, Рика (род. 1981) — японская теннисистка.
  (1561—1619) — японский философ-неоконфуцианец периода Эдо, последователь Чжу Си.
  (1884—1950) — японский метеоролог.
 Фудзивара Таканобу (1142—1205) — японский художник, мастер стиля японской живописи ямато-э.
 Фудзивара Тамэиэ — японский поэт, сын Фудзивары Тэйки.
 Фудзивара, Тацуя (род. 1982) — японский актёр.
 Фудзивара-но Тэйка (1162—1241) — японский поэт, сын Фудзивары-но Тосинари.
 Фудзивара, Токуро — японский дизайнер и продюсер видеоигр.
 Фудзивара-но Тосинари (1114—1204) — японский поэт, основоположник учения югэн.
 Фудзивара, Юкино (род. 1966) — японская пианистка.

См. также 
 Фудзиваракё